Rapperswil (São Galo) — uma comuna suíça, no cantão de São Galo
Rapperswil (Berna) — uma comuna suíça no cantão de Berna

Desambiguações de topônimos